Křelovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Křelovice, comune del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň
Křelovice, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina